Герасиме́нко — українське прізвище.



А 
 Герасименко Агафон Якимович (1850–1925) — український народний гончар.
 Герасименко Анатолій Антонович (1916, Світличне) — український лікар-хірург, доктор медичних наук (1969), професор (1972).
 Герасименко Андрій Віталійович (* 1987) — український футболіст, півзахисник та нападник.
 Герасименко Андрій Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Герасименко Андрій Олександрович (8 1981) — український футболіст, нападник.
 Герасименко Андрій Степанович (1916—1984) — голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 4—6-го скликань.

В 
 Герасименко Валентина Лаврентіївна (1926, Кам'янське) — українська співачка (лірико-драматичне сопрано), заслужена артистка УРСР (1966).
 Герасименко Василь
 Герасименко Василь Пилипович (1900–1961) — генерал-лейтенант (1940).
 Герасименко Василь Явтухович (1927) — український бандурист, педагог, конструктор бандур, заслужений діяч мистецтв УРСР (1987).
 Герасименко Віктор Григорович (1937) — ветеринарний лікар, доктор ветеринарних наук (1982), професор (1994).
 Герасименко Віктор Іванович (1954, Київ) — фахівець у галузі математичної фізики, доктор фізико-математичних наук (1991).
 Герасименко Віктор Якович (1912–1971) — художник театру, заслужений діяч мистецтв РРФСР (1956).
 Герасименко Володимир — російський класичний гітарист, педагог.
 Герасименко Володимир Маркович (1893–1975) — український військовий діяч.
 Герасименко Володимир Петрович (1940, Близнюки) — фахівець у галузі газотурбінних двигунів, доктор технічних наук (1994).
 Герасименко Володимир Якович (1895, Вовковинці — 1984, Київ) — український літературознавець, доктор філологічних наук (1960).

Д 
 Герасименко Дмитро — українець, уродженець Ніжина, який створив сервіс з просування сайтів Ahrefs.
 Герасименко Дмитро Дмитрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Є 
 Герасименко Єгор Васильович (1908 — ?) — український радянський партійний діяч.
 Герасименко Єфим Васильович (1870—1933) — депутат Державної Думи Російської імперії від Волинської губернії, селянин-хлібороб.

І 
 Герасименко Іван Савич (1913–1942) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Герасименко Іван (1921–1997) — український поет
 Герасименко Іван Павлович (1925–1979) — український педагог, учасник Партизанської іскри, письменник.
 Герасименко Ігор Леонідович — український військовий, майор, Герой України (2015).

К 
 Герасименко Клавдія Петрівна (1913—2006) — український політичний і господарський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 1—5-го скликань. Член Президії ВР УРСР.
 Герасименко Кость Михайлович (1907–1942) — український поет, драматург.
 Герасименко Костянтин Володимирович (1907, Одеса — 1978, Житомир) — співак (бас).

Л 
 Герасименко Ліна Сергіївна (* 1974) — українська лучниця, яка встановила олімпійський рекорд на Олімпійських іграх в Атланті (1996). Заслужений майстер спорту України.

М 
 Герасименко Марина Костянтинівна (1941-2003) — українська актриса, народна артистка УРСР (1985).
 Герасименко Микола Купріянович (1931, Неграші — 2009) — український прозаїк, гуморист.
 Герасименко Микола Миколайович — старший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Герасименко Михайло Григорович (1922–1997) — ветеран Другої світової війни, педагог, краєзнавець (с. Гатне, Києво-Святошинського району)
 Герасименко Михайло Корнійович (1922–1976) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Герасименко Михайло Петрович (1902–1961) — український історик-економіст, педагог, доктор економічних наук (1961).

Н 
 Герасименко Наталія Петрівна (*8 лютого 1953) — український палеогеограф, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

О 
 Герасименко Олег Владиславович (* 1967) — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чорногорії (з 2022).
 Герасименко Оксана Василівна — бандуристка.
 Герасименко Олексій Петрович — (1970) — футболіст і тренер, колишній гравець київського «Динамо» і збірної Росії, старший тренер Динамо (Київ) U-19
 Герасименко Олена Анатоліївна — лікар Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру, заслужений лікар України.
 Герасименко Олена Василівна — українська поетеса.
 Герасименко Оля Василівна — бандуристка.

П 
 Герасименко Полікарп Якович (1900) — український хімік.
 Герасименко Прокопій Михайлович (1914—1944) — учасник німецько-радянської війни, капітан. Герой Радянського Союзу.

С 
 Герасименко Світлана Іванівна — український астроном, відкривач комети Чурюмова-Герасименко.
 Герасименко Сергій Володимирович (1990—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Герасименко Сергій Євгенович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Герасименко Сергій Костянтинович (* 1967) — український скульптор, художник, кераміст.
 Герасименко Станіслав Дмитрович — народний депутат України першого скликання.

Т 
 Герасименко Тамара Миколаївна (*15 липня 1956, Липова Долина) — поетеса.
 Герасименко Тетяна Іллівна (* 1956) — російський антрополог, доктор географічних наук, професор.

Ю 
 Герасименко Юрій Георгійович (1927, Харків) — український письменник.

Я 
 Герасименко Яким Агафонович (1888–1970) — український народний гончар.
 Герасименко Яків Агафонович (1891–1969) — український народний гончар.
 Герасименко Ярослав Олександрович (* 1998) — український футболіст, воротар сімферопольської «Таврії».

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко